Semide může být:

 Semide (Ardennes) – francouzská obec v departementu Ardensko
 Semide (Miranda do Corvo) – část portugalské obce Miranda do Corvo